Сезон НБА 1960/1961 — стал 15-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в пяти играх команду «Сент-Луис Хокс».

На драфте НБА 1960 года под первым номером клубом «Цинциннати Роялз» был выбран разыгрывающий защитник Оскар Робертсон из университета Цинциннати. Под 2-м номером на том драфте был выбран Джерри Уэст, под 3-м — Даррелл Имхофф, под 5-м — Ли Шаффер, а под 6-м — Ленни Уилкенс. На территориальном драфте также был выбран Оскар Робертсон.

С этого года в регулярном чемпионате каждая из команд стала проводить по 79 матчей, вместо 75-ти в прошлом.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Расселл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Оскар Робертсон, Цинциннати Роялз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элджин Бэйлор
 Ф Боб Петтит
 Ц Уилт Чемберлен
 З Боб Коузи
 З Оскар Робертсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Дольф Шейес
 Ф Том Хейнсон
 Ц Билл Расселл
 З Ларри Костелло
 З Джин Шу

Ссылки 
 1960-61 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1960/1961